Kaluza, Kaluža oder Kałuża ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Kaluza (1920–2017), deutsche Tänzerin
 Anna Kaluza (* 1979), deutsche Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Augustin Kaluža (1776–1836), tschechischer Gymnasiallehrer
 Dariusz Kałuża (* 1967), polnischer Ordensgeistlicher, Bischof von Bougainville
 Gert Kaluza (* 1955), deutscher Psychotherapeut
 Hans Walther Kaluza (1937–2010), österreichischer Universitätsprofessor
 Johannes Kaluza, ehemaliger Vorsitzender des 1. FSV Mainz 05
 Józef Kałuża (1896–1944), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Malte Kaluza (* 1974), deutscher Physikprofessor
 Max Kaluza (1856–1921), deutscher Anglist, Hochschullehrer und Sachbuchautor 
 Otylia Kałuża (1907–1981), polnische Mittelstreckenläuferin und Sprinterin
 Stefania Kaluza (* 1951), polnische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Stephan Kaluza (* 1964), deutscher Künstler

 Victor Kaluza (1896–1974), deutscher Lehrer sowie Jugend- und Sachbuchautor

Kaluža ist 
 einer Gemeinde im Okres Michalovce in der Ostslowakei, siehe Kaluža (Slowakei)

Siehe auch:
 Kalusa